Cervaro ima više značenja:
 Cervaro, Foggia
 Cervaro, Frosinone
 Cervaro, Roma
 Cervaro, Teramo